

Astronomie
 Thémisto, une des lunes de Jupiter.

Biologie
 Themisto Guérin, 1825 est un genre de crustacés amphipodes.

Personnages 
 Dans la mythologie grecque :
 Thémisto fille d'Hypsée, la troisième épouse d'Athamas,
 Thémisto, une des Néréides, mère d'Ister par Zeus.
 Thémisto, fille du roi Hyperboréen Zabius, mère de Galeos par Apollon

 Personnages historiques :
 Thémisto de Chypre, la mère d'Homère d'après les chypriotes.